Ханам:

 Ханам — город в Южной Корее.
 Ханам — провинция во Вьетнаме.